Die Liste der dänischen Justizminister führt die Leiter des 1848 gegründeten dänischen Justizministeriums (Justitsministeriet) auf.

Weblinks 
 Justitsministeriet Offizielle Webpräsenz des dänischen Justizministeriums (dänisch, englisch)
 Liste der Justizminister

!
Danemark
Justizminister